Ярынич:
 Ярынич, Валерий Евгеньевич (1937—2012) — советский военный.
 Ярынич, Константин Владимирович (род. 1970) — украинский политический деятель.